Tipa steht für:
 Tipa (Fatukopa), ein Dorf im indonesischen Distrikt Fatukopa in Westtimor

Tipa ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Tipa (1732–1783), italienischer Bildhauer und Krippenbauer

TIPA steht als Abkürzung für:
 TIPA, für TeX-Schriften
 Tibetan Institute of Performing Arts, siehe Tibetische Musik#Tibetische Musik nach 1959
 Technical Image Press Association, ein Branchenverband von Fotomagazinen
 TIPA Award

TIPA